Die Baureihe 110 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 110 der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bahn AG, ehemalige DB-Baureihe E 10 der Deutschen Bundesbahn
 die Diesellokomotive DR-Baureihe 110 der Deutschen Reichsbahn, ehemalige DR-Baureihe V 100 der Deutschen Reichsbahn, spätere Baureihe 201 der Deutschen Bahn AG